Вильгельм Гис (младший) (29 декабря 1863 - 10 ноября 1934) — известный немецкий кардиолог. Его отец Вильгельм Гис (старший) — известный анатом.

Биография 

В 1893 г. открыл элемент проводящей системы сердца, который в дальнейшем был назван в честь ученого — пучок Гиса. Работал профессором медицины в Гумбольдтском университете Берлина.
Был сторонником евгеники и прославителем войны.

Работы 
 Beiträge zur Anatomie des menschlichen Herzens. Leipzig 1886.
 Die Thätigkeit des embryonalen Herzens und deren Bedeutung für die Lehre von der Herzbewegung beim Erwachsenen. In: H. Curschmann H et al.: Anatomische, experimentelle und klinische Beiträge zur Pathologie des Kreislaufs. Leipzig 1893, S.14
 Die heutigen Ansichten über den Heilwerth der Mineralwässer : academische Antrittsvorlesung. – Leipzig : Hirzel, 1897. Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
 Über die natürliche Ungleichheit der Menschen. Berlin 1928
 Wilhelm His der Anatom. Berlin 1931
 Die Front der Ärzte. Bielefeld 1931 (2 Auflagen; über seine Türkeireise 1917 an militärische Fronten und seine Beobachtungen unter deutschen und türkischen Soldaten) ()
 Zur Geschichte des Atrioventrikularbündels nebst Bemerkungen über die embryonale Herztätigkeit. In: Klin Wochenschr 12 (1933) 569

Источники 
 Biographie whonamedit engl.
 Geschichte der Entdeckung der kardialen Erregungsleitung: Why does the Heart Beat? (m. Porträt, S. 2777) engl. (PDF-Datei; 598 kB)
 Eberhard J. Wormer: Syndrome der Kardiologie und ihre Schöpfer. München 1989, S. 117–124
 Theodor Brugsch: Arzt seit fünf Jahrzehnten. Berlin 1958, S. 258
 Ludolf von Krehl: Wilhelm His. Münchn Med Wochenschr 80 (1933) 2044
 Bast, Gardner: Wilhelm His, Jr. and the Bundle of His. J Hist Med Allied Sci IV, 1949, S. 170–187.
 Barbara I. Tshisuaka: His, Wilhelm d. J. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 604.

Примечания 

Кардиологи Германии